Alexandra Ledermann – cavallerizza francese
 Carl Ludwig Ledermann – botanico svizzero
 Fritz Ledermann – politico austriaco
 Hans Ledermann – ciclista svizzero
 Sanne Ledermann – ragazza tedesca di origine ebrea, vittima dell'Olocausto